Маре́-сюр-Тий () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона И-сюр-Тий. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21385.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 327 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 200 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 155 были экономически активными, 45 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 155 активных жителей работали 146 человек (77 мужчин и 69 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 45 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Маре-сюр-Тий 

Коммуны департамента Кот-д’Ор